Роб може бити:
 Роб- Роберт Мајкл Шнајдер- амерички глумац
 Роб- обесправљени човјек у робовласничком друштву